MHL kan syfta på:
Maritime Junior Hockey League – en kanadensisk juniorishockeyliga.
Mobile High-Definition Link – standardiserat gränssnitt för ljud och bild mellan mobila enheter och TV.
Molodjozjnaja chokkejnaja liga – en rysk juniorishockeyliga.